NLG steht für:

 Natural Language Generation, maschinelle Textgenerierung
 Nervenleitgeschwindigkeit, Geschwindigkeit elektrischer Impulse entlang einer Nervenfaser
 Nichteheliche Lebensgemeinschaft
 Niederländischer Gulden, ehemalige Währung der Niederlande
 Niedersächsische Landgesellschaft
 IATA-Code für Nelson Lagoon Airport, AK, USA
 North London Garage, ein ehemaliger Motorradhersteller

NLG